Ruta Provincial 55 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 55, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 55, ruta provincial de San Luis, Argentina.